Alexandre Liess (1991-), Zwitsers zwemmer
 Nils Liess (1996-), Zwitsers zwemmer
 Thomas Liess (1995-), Zwitsers zwemmer

Zwitserse achternaam